Батц (, ) — английская и немецкая фамилия. Известные носители:

 Батц, Артур (род. 1933) — американский профессор, отрицатель Холокоста;
 Батц, Вильгельм (1916—1988) — немецкий воздушный ас Второй мировой войны.
 Батц, Рудольф (1903—1961) — штандартенфюрер СС, руководитель айнзацкоманды 2 в составе айнзацгруппы A.

Другие значения 
 Батц (батцен) — разменная денежная единица некоторых швейцарских кантонов до введения швейцарского франка.

См. также 
 Бац